Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2008/09 (DDM) war die 74. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 6. bis zum 9. November 2008 in Bad Wildungen statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports und Ergebnisse eigener Informationen angezeigt. Martin Horn stellte mit 1,789 im GD und 3,000 im BED zwei neue Meisterschaftsrekorde auf.

Markus Dömer wurde nach der ersten Partie wegen grob unsportlichen Verhalten im Rahmen der Meisterschaft disqualifiziert.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier im KO-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde nicht ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

2008
Karambolageveranstaltung 2008
Billardturnier in Bad Wildungen